Esistono più comuni francesi con questo nome

 Brécy – Aisne
 Brécy – Cher